Jméno i příjmení Klaus nosí více osob:

křestní jméno
 Klaus Badelt – německý skladatel
 Klaus Ebner – rakouský spisovatel a překladatel
 Klaus Hildebrand – německý historik
 Klaus Kinski – německý herec, otec herečky Nastassji Kinski
 Klaus von Klitzing – německý fyzik a nositel Nobelovy ceny
 Klaus Knopper – německý inženýr a programátor
 Klaus Mann – německý spisovatel, syn Thomase Manna
 Klaus Meine – zpěvák skupiny Scorpions
 Klaus Naumann – německý generál
 Klaus Nomi – německý zpěvák
 Klaus Störtebeker – nejslavnější pirát v oblasti Baltského a Severního moře
 Klaus Wowereit – německý politik za SPD

příjmení
 Georg Klaus (1912–1974) – německý filozof a šachista
 Josef Klaus – více různých osobností
 Karel Klaus (1898–1969) – český gynekolog a porodník, profesor Univerzity Karlovy, průkopník ve studiu pohlavního cyklu ženy
 Livia Klausová (* 1943) – česká ekonomka, manželka prezidenta Václava Klause a v letech 2003–2013 první dáma
 Václav Klaus (* 1941) – český ekonom a politik, bývalý prezident ČR, předseda vlády ČR, poslanecké sněmovny PČR a československý ministr financí, předseda OF a ODS
 Václav Klaus mladší (* 1969) – syn prezidenta ČR Václava Klause, bývalý ředitel soukromého gymnázia PORG v Praze

pseudonym
 Jung Klaus, vl. jm. Franz Tobisch (1865–1934), sudetoněmecký farář, básník a propagátor včelařství z Boče (Okres Karlovy Vary)

jiný význam
 Santa Claus – mytická postava

rozcestníky
 Klaus Fischer – více různých osob, nositelé jména a příjmení Klaus Fischer

Existuje několik etymologických výkladů tohoto příjmení: z německého osobního jména Nikolaus (ekvivalent českého Mikuláš), z německého Klause („strž“ nebo „poustevna“, také místné jméno), u rodin s židovskými předky z německého Klausen-Synagoge „malá synagoga“ (viz také Klausová synagoga).

Podobné příjmení 
 Kraus
 Klausner

Související články 
 Nikolaus

Reference

Externí odkazy